Шлейден () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шлейден, Маттиас (1804—1881) — немецкий биолог и общественный деятель.
 Шлейден, Рудольф (1815—1895) — германский политический деятель, двоюродный брат Маттиаса Шлейдена.

См. также 
 Гюббе-Шлейден, Вильгельм (1846—1916) — прусский путешественник
 Слейдан, Иоганн (1506—1556) — историограф
 Шлайден — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия